Махмут Шаймарданович Аминов (07.11.1925 — 27.01.1984) — пропарщик цистерн пропарочной вагонного депо железнодорожной станции Бензин Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги. Новатор производства, Герой Социалистического Труда. В некоторых источниках фигурирует как Махмут Шаймурданович Аминев.

Биография 

Родился 7 ноября 1925 года в городе Уфа. По национальности башкир. Окончил начальную школу. Трудовую деятельность начал в августе 1940 года парикмахером в Уфе.
В январе 1943 года бы призван в ряды Красной Армии, участвовал в Великой Отечественной войне в разведроте. После демобилизации осенью 1947 года вернулся домой и с октября 1947 года трудился парикмахером в уфимской артели «Фотохудожник».

С мая 1949 года работал пропарщиком цистерн пропарочной вагонного депо железнодорожной станции Бензин Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги, в черте города Уфы. Станция Бензин в своё время строилась как первый и важнейший пункт на пути нефтепродуктов от нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов Уфы к потребителям. Проработав более десяти лет пропарщиком, М. Ш. Аминов достиг высоких показателей и норм выработки. Пропаривал 20-21 цистерну за каждую смену вместо 10 по установленной норме, тем самым обеспечивал уфимским нефтепереработчикам быструю отгрузку горюче-смазочных материалов потребителям. После того, как новый метод был освоен на станции Бензин, его стали внедрять на всей сети железных дорог. В результате значительно возросли объёмы перевозки нефтепродуктов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорожного транспорта, Аминову Махмуту Шаймардановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С мая 1961 года работал помощником мастера пропарочной вагонного депо станции Бензин Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги. К 1970 году Махмут Шаймурданович трудился сменным мастером. С этого поста он и ушёл на заслуженный отдых в 1980 году (по другим источникам — в 1975 году).

Жил в городе Уфе. Скончался 27 января 1984 года.

Награждён орденом Ленина, медалями.

Память 
Внесён в «Книгу памяти» лучших железнодорожников страны.

Награды 
 В 1959 году за разработку и внедрение передового метода, принесшего огромную пользу народному хозяйству СССР, Махмуту Аминеву было присвоено звание Героя Социалистического труда.
 В 1970 году он был награждён высшей наградой отрасли — знаком «Почетному железнодорожнику».

См. также 
 Герои Социалистического Труда Башкортостана

Литература 
 Герои труда / сост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа : Китап, 2011. — 432 с. : ил. -ISBN 978-5-295-05228-6.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 1. А-Б. 2005. — 624 с.; ISBN 5-88185-053-X. науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.
 Наймушин П. На виду у народа //Герои Труда Башкирии: Очерки о Героях Социалистического Труда. Уфа, 1970.

Ссылки 

 Разведчик и новатор | Портал региональных корпоративных газет
 Разведчик и новатор | Пресса о железных дорогах России
 https://web.archive.org/web/20140115103432/http://xn--p1acf.xn----7sbacsfsccnbdnzsqis3h5a6ivbm.xn--p1ai/index.php/prosmotr/2-statya/9583-aminov-makhmut-shajmardanovich 

Разведчики Великой Отечественной войны